Höffe ist Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Luzian Höffe (1915–1991), deutscher Sprechpädagoge und Didaktiker
 Otfried Höffe (* 1943), deutscher Philosoph

Höffe ist die Ortsbezeichnung für:
 Höffe (Odenthal), Ortsteil von Odenthal